Tornado hace referencia a varios artículos:

Fenómenos meteorológicos
 Tornado, un fenómeno meteorológico.
 Tornado Alley (callejón de los tornados), término coloquial usado en Estados Unidos para designar a un amplio territorio del país en donde los tornados más virulentos ocurren con mayor frecuencia.
 Tornado o Remolino de fuego, raro fenómeno en el cual el fuego, bajo ciertas condiciones, adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o una columna de aire de orientación vertical similar a un tornado.

Transporte
 Panavia Tornado, avión de combate.
 Tornado (vela), una clase de embarcación a vela.
 Tornado (Armada Española), dos buques de la Armada Española.

Ficción
 Tornado Rojo, personaje ficticio de los cómics pertenecientes a la editorial DC.
 Gemelos Tornado, personajes ficticios de los cómics pertenecientes a la editorial DC.

Además
 Tornados de Humacao, club de fútbol puertorriqueño.